Vilma, keresztnév
 Vilma (2023)  amerikai sorozat, amit Charlie Grandy alkotott